Jalisco bezeichnet:

 Jalisco, mexikanischer Bundesstaat
 Jalisco (Coahuila), Ort in Mexiko
 Jalisco (Altamirano), Ort in Chiapas, Mexiko
 Jalisco (Las Margaritas), Ort in Chiapas, Mexiko